Колоти́ло — многозначное слово:

Колотило — металлическая доска (брус), по которой ударяли молотком (палкой) для подачи звукового сигнала.

Топоним 
 Колотило — озеро в России, Ненецкий АО.

Персоналии 
 Колотило, Леонид Григорьевич (род. 1958) — советский и российский географ и историк.

См. также